Hasanović est un patronyme bosniaque composé du prénom Hasan et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Hasan »).

Il est porté notamment par :
 Esad Hasanović (né en 1985), coureur cycliste serbe ;
 Nihad Hasanović (né en 1974), auteur bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque